Nieder Kunzendorf bezeichnet:

* Nieder Kunzendorf, heute der Ortsteil Kalinowice Dolne der Gemeinde Ziębice, Woiwodschaften Niederschlesien, Polen
 Nieder Kunzendorf, heute der Ortsteil Kujakowice Dolne der Gemeinde Kluczbork, Woiwodschaft Opole, Polen